Приезжев — фамилия; имеет женскую форму Приезжева.
 Приезжев, Вячеслав Борисович (1944—2017) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики Университета «Дубна».
 Приезжев, Николай Семёнович (1919—1989) — советский партийный деятель, первый секретарь Рязанского обкома КПСС.

См. также 
 Приезжево (значения)